

Geografia

 Busby – villaggio della Scozia

Busby – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato del Montana

Persone
Matt Busby – calciatore e allenatore di calcio scozzese